Targoviste (bulg. Търговище //, serb. Трговиште) bedeutet Marktplatz und bezeichnet:

 in Bulgarien
 die Stadt Targowischte
 den Verwaltungsbezirk Targowischte im Nordosten des Landes – siehe Oblast Targowischte
 in Rumänien
 die Stadt Târgoviște, früher Hauptstadt des Fürstentums Walachei
 ein Dorf im Kreis Timiș – siehe Târgoviște (Timiș) 
 in Serbien:
 eine Gemeinde in Südserbien im Okrug Pčinja – siehe Trgovište
 eine Gemeinde in Ostserbien im Okrug Zaječar – siehe Trgovište (Sokobanja)